Asaf ist der Name folgender Personen:

 Asaf (auch: Asaph), biblische Person
 Asaf Avidan (* 1980), israelischer Folk-Rock-Musiker
 Asaf Jah III. (1768–1829), als Nizam von 1803 bis 1829 der absolute Herrscher des indischen Fürstenstaats Hyderabad
 Asaf Jah IV. (1794–1857), als Nizam der absolute Herrscher des indischen Fürstenstaats Hyderabad
 Asaf Jah V. (1827–1869), absolutistischer Herrscher des indischen Fürstenstaats Hyderabad
 Asaf Jah VI. (1866–1911), von 1869 bis zu seinem Tode der Nizam des indischen Fürstenstaates Hyderabad 
 Asaf Jah VII. (1886–1967), der letzte regierende Nizam des indischen Fürstenstaats Hyderabad
 Asaf Jah VIII. (1933–2023), Enkel des letzten amtierenden Nizam des indischen Fürstenstaats Hyderabad 
 Asaf Khan (1569–1641), indischer Politiker
 Asaf Koçak (1958–1993), kurdisch-alevitischer Karikaturist
 Asaf Pekdeğer (1950–2011), Professor für Hydrogeologie an der Freien Universität Berlin
 Asaf Yuria (* 1985), israelischer Jazzmusiker
 Ari Folman (Asaf Zippor; * 1962), israelischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent polnisch-jüdischer Abstammung
 Yuz Asaf  (auch: Yus Asaph, Yuza asif, Yuza Asif, Shahzada Nabi Hazrat Yura Asaf oder Yuza Asaf), Heiliger im nordindischen Srinagar

 Hale Asaf (1905–1938), türkische Malerin

Siehe auch:
 Asaph, schottischer mittelalterlicher Heiliger
 Assaf